Gosport puede hacer referencia a:

 Gosport, un pueblo y un distrito no metropolitano en el condado de Hampshire (Inglaterra);
 Gosport, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido;
 Gosport, un área no incorporada en el estado de Alabama (Estados Unidos);
 Gosport, un pueblo en el estado de Indiana (Estados Unidos).